Igreja de Nossa Senhora dos Milagres pode referir-se a:

 Igreja de Nossa Senhora dos Milagres (Arrifes), em Arrifes, nos Açores
 Igreja de Nossa Senhora dos Milagres (Vila do Corvo), em Vila do Corvo, nos Açores
 Igreja de Nossa Senhora dos Milagres (Roma), em Roma, Itália
 Igreja de Nossa Senhora dos Milagres (Veneza), em Veneza, Itália

Desambiguação